Hettange ist der Name zweier Ortschaften in Frankreich:

 Hettange-Grande, Gemeinde im Département Moselle
 Petite Hettange, ehemalige Gemeinde im Département Moselle, heute Teil der Gemeinde Malling